Олег Борисович Глушкин (род. 2 июня 1937, Великие Луки) — советский и российский писатель.

Родился в городе Великие Луки в Псковской области. В войну семья была эвакуирована на Урал. По возвращении окончил в Великих Луках среднюю школу. В 1960 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Во время учёбы занимался в литературном объединении при Лениздате. Руководителем лито был писатель Геннадий Гор.

В Калининград приехал в 1960 году по распределению на завод «Янтарь». Работал докмейстером. Стал руководителем лито при молодёжной газете.  Продолжал писать рассказы. Впервые опубликовал их в «Калининградском комсомольце», где их заметили Сергей Снегов и Константин Бадигин. В 1962 г. рассказы вышли в так называемом буклете «Шахматы». Следующий сборник "Рассказы" вышел в 1967 г.

Олег Глушкин принял участие во всесоюзных совещаниях молодых писателей. Там его рассказы получили высокую оценку Слонимского, Острова, Кетлинской, Конецкого, Куранова.

В 1966 г. написал повесть «Записки докмейстера», но опубликовать её удалось только в смягчённом виде в 1971 г. под названием «Пятый док» в журнале «Нева». Повесть «Время поиска не ограничено» была опубликована в журнале «Искатель» (1979 г.).

В 1979 г. была издана книга «Антей уходит на рассвете».

В 1985 г. Глушкина принимают в Союз писателей. Он уходит с работы и становится профессиональным писателем. Руководит молодёжным литературным объединением «Парус».

В 1990 г. избран руководителем Калининградской писательской организации, с 1991 г. Калининградского отделения союза российских писателей. Основатель и главный редактор журнала «Запад России». При нём же Калининградская писательская организация вступила в Союз писателей Балтики. Ушёл с поста председателя писательской организации и редактора журнала в 1997 г.

Составитель русского варианта антологии «Лики родной земли», выпущенного совместно с писателями Германии, Польши и Литвы. За эту книгу получил звание лауреата Артиады народов России.
Составил и издал книгу «Кровоточащая память Холокоста». Является также составителем «Антологии калининградского рассказа»

Вел литературное объединение Балтийского флота им. Алексея Лебедева при газете «Страж Балтики». За статью о поэте Лебедеве удостоен диплома I степени на конкурсе «Вечная память». Главный редактор международного журнала «Параллели». Член российского ПЕН-центра 

За вклад в развитие культуры Калининградской области и расширение контактов между Российской и Европейской культурой удостоен Диплома Канта (2000 г.) Награжден в 2004 году золотой медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Медалью «За особый вклад в книжное дело» в 2015 году. В этом же году получил премию «За вклад в развитие литературы Калининградской области».  Удостоен премии «Вдохновение» за книгу рассказов «Пути паромов», премии «Признание» за роман «Саул и Давид». Роман «Парк живых и мертвых» был номинирован на премию «Большая книга» в 2009 году.  

Является редактором-составителем альманаха «Эхо». Состоит в редколлегии журнала «Балтика». Является председателем жюри конкурса «Янтарное перо». Входит в бюро Региональной организации писателей Калининградской области и в исполком Калининградского отделения ПЕН-центра. Включен  в энциклопедию «Лучшие люди России». Избран Сопредседателем Союза российских писателей. Включен в состав Творческого совета Ассоциации писательских союзов и издателей.

Книги 
 «Антей уходит на рассвете» 1979 г.
 «Морское притяжение» 1983 г.
 «На благо российского флота» 1984 г.
 Сборник повестей и рассказов «Барьер» 1989 г.
 Сборник библейских рассказов «Иисус Назарянин»
 Сборник литературно-художественных журналов «Запад России» 1993 г.
 Сборник рассказов «Пути паромов» 1999 г.
 «Саул и Давид» роман 2002 г.
 «Граф Милорадович» 2004 г.
 "Александр I. Коронованный Гамлет 2005 г.
 «Обретенные причалы» 2005 г.
 «Причалы судьбы» на литовском 2005 г.
 «Павел I.Романтический деспот» 2005 г.
 «Болотовское начало» 2007 г.
 «Парк живых и мёртвых» роман 2008 г.
 «Анна из Кёнигсберга» 2013 г.
 Точка невозврата – из=во Boogla – Швеция-Польша 2016 г. Королевская гора и восемь рассказов 2016 г.  Рыбацкое море 2016 г.  Моё море 20177 г.  Одновременно со мной Повести, рассказы2017 г
гПризрачный остров. Роман. 2018 г.  Покушение на любовь. Повесть, рассказы, эссе 2019 г.  
Камертон. Сборник стихов. 2022 г. 
Собрание сочинений.  5 томов. 2022 г. 
Жизнь и игра Рассказы   2022 г.

Источники 
 Калининград литературный: книга для внеклассного чтения // сост. Региональная организация писателей Калининградской области. — Калининград, 2002.

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Персоналии:Калининградская область